środowisko przyrodnicze
 natura
 przyroda – przedmiot szkolny
 Przyroda – nieistniejące osiedle w Poznaniu